Szeghalom  beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Szeghalom 
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szeghalom 
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szeghalom